Мі́тчелл () — прізвище англійського та шотландського походження з двома етимологічними коренями. В одних випадках воно походить від середньоанглійського та давньофранцузького (і нормансько-французького) імені «Мішель» (Michel), загальновживаної форми особового імені «Майкл» (). Особове ім'я «Майкл» в кінцевому підсумку бере початок від єврейського імені, яке означає «той що подібний до Бога». В інших випадках прізвище «Мітчелл» походить від середньоанглійських (саксонська та англійська) слів michel, mechel або muchel, що означає «великий». У деяких випадках прізвище Mitchell приймалось як відповідник  англомовної форми ірландського прізвища , що означає «нащадок преподобного Майкла».

Носії прізвища

А 
 Адам Мітчелл (;  1982) — канадський хокеїст.

Б 
 Білл Мітчелл (; 1912—1988) — американський автомобільний дизайнер.
 Блу Мітчелл ( 1930—1979) — американський джазовий трубач, представник стилів соул-джаз і хард-боп.

В 
 Вес Мітчелл (; ?) — американський політичний аналітик, помічник державного секретаря (з 2017 до 2019).
 Веслі Клер Мітчелл (; 1874—1948) — американський економіст і статистик.
 Віллі Мітчелл (;  1977) — канадський хокеїст, захисник.
 Вільям Мітчелл (; 1879—1936) — американський воєначальник.

Д 
 Даррел Мітчелл (;  1984) — американський баскетболіст.
 Девід Мітчелл (;  1969) — англійський письменник.
 Девід Мітчелл (; 1974) — британський гуморист, актор та письменник.
 Дейл Мітчелл (;  1958) — колишній професійний канадський футбольний нападник.
 Дікон Мітчелл (;  1978) — гренадський політик і адвокат, прем'єр-міністр Гренади (з 2022).
 Джейсон Мітчелл (;  1987) — американський актор.
 Джон Мітчелл (; 1711—1768) — англійський колоніальний географ, ботанік та лікар, творець найдетальнішої карти сходу Північної Америки XVIII ст.
 Джордж Мітчелл (;  1933) — американський політик-демократ, спеціальний представник США на Близькому Сході (2009—2011).
 Джоні Мітчелл (;  1943) — канадська вокалістка, гітаристка, композитор, автор текстів, продюсер, художниця.

Е 
 Едгар Мітчелл (;  1930) — астронавт США, шоста людина, яка побувала на Місяці.
 Елізабет Мітчелл (;  1970) — американська актриса.
 Ендрю Мітчелл (;  1956) — британський політик-консерватор.
 Етан Мітчелл (; 1991) — новозеландський велогонщик, олімпійський медаліст (2016).

І 
 Івонн Мітчелл (; 1915—1979) — британська акторка.

К 
 Кіт Мітчелл (;  1946) — політичний діяч Гренади, прем'єр-міністр країни.

Л 
 Леона Мітчелл (;  1949) — американська оперна співачка (сопрано).
 Лі Мітчелл (;  1987) — британський хокеїст.
 Ліз Мітчелл (;  1952) — британська співачка, колишня провідна солістка та співавтор пісень гурту «Boney M.».
 Ліса Мітчелл (;  1990) — австралійська співачка та авторка пісень.
 Люк Мітчелл (;  1985) — австралійський актор і модель.

М 
 Майк Мітчелл (;  1970) — американський кінорежисер, продюсер, актор, художник-мультиплікатор.
 Мантео Мітчелл (;  1987) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).
 Марґарет Мітчелл (; 1900—1949) — американська письменниця та журналіст, автор роману-бестселера «Звіяні вітром».
 Марія Мітчелл (; 1818—1889) — перша жінка-астроном у США.
 Мая Мітчелл (;  1993) — австралійська акторка та співачка.
 Мітч Мітчелл (; 1947—2008) — англійський музикант (ударник), продюсер.

Н 
 Нетаніел Мітчелл-Блейк (;  1994) — британський легкоатлет, чемпіон світу.

П 
 Пітер Денніс Мітчелл (; 1920—1992) — британський біохімік, Нобелівський лауреат з хімії (1978)

Р 
 Рада Мітчелл (;  1973) — австралійська актриса.
 Реджинальд Мітчелл (; 1895—1937) — англійський авіаконструктор, творець винищувача «Спітфайр».
 Рік Мітчелл (;  1955) — австралійський легкоатлет, олімпійський медаліст (1980).

С 
 Сайлас Вейр Мітчелл (;  1969) — американський актор.
 Скотт Мітчелл (;  1970) — англійський гравець в дартс.
 Стефано Мітчелл (;  1999) — плавець з Антигуа і Барбуди, учасник Літніх Олімпійських ігор 2020.

Т 
 Тейлор Мітчелл (; 1990—2009) — канадська народна співачка і автор пісень.
 Том Мітчелл (;  1989) — британський регбіст, олімпійський медаліст (2016).
 Томас Мітчелл (; 1792—1855) — шотландський мандрівник, дослідник Австралії.
 Томас Мітчелл (актор) (; 1892—1962) — американський актор, драматург та сценарист.

Ф 
 Фред Мітчелл (;  1953) — політик та дипломат Багамських Островів.

Ш 
 Шей Мітчелл (;  1987) — канадська й американська акторка, модель, підприємець.

Див. також 
 Мітчелл (ім'я)

Примітки 

Патронімічні прізвища